A terceira edição do torneio de futebol nos Jogos Pan-americanos foi disputada na cidade de Chicago, de 21 de Agosto a 5 de Setembro de 1959. Sete equipes participaram numa competição de pontos corridos, com a Argentina defendendo novamente o título.

Partidas

Premiação

Classificação final

Ligações externas 
 

Futebol de 1959 nos Estados Unidos
1959
Futebol
Competições internacionais de futebol sediadas nos Estados Unidos